Stati Uniti d'America
 Crestview – comunità non incorporata della Contea di Mono, California
 Crestview – capoluogo della Contea di Okaloosa, Florida
 Crestview – città della Contea di Campbell, Kentucky